Union politique nationale peut désigner :
 , parti politique anglais des années 1830 ;
 Union politique nationale, coalition politique grecque des années 1940 ;
 Union politique nationale, parti politique grec actif de 1984 à 1996.